Constâncio ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Solano Constâncio (1777–1846), portugiesischer Diplomat, Romanist, Lusitanist, Grammatiker, Lexikograf und Übersetzer
 Vítor Constâncio (* 1943), portugiesischer Ökonom und Politiker